J. & P. Coats steht für:

 J. & P. Coats Company, US-amerikanisches Textilunternehmen, siehe Coats Group 
 J. & P. Coats, US-amerikanische Fußballmannschaft, siehe Pawtucket Rangers